Турецька Національна Ліга 1959—1960  — 2-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Бешикташ (перемоги у сезонах 1956/57 і 1957/58 у турецькому Кубку Федерації прирівняли до чемпіонства у турецькому чемпіонаті).

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1959-1960
Туреччина
Туреччина